Las denminaciones babosa marina o babosa de mar pueden hacer referencia a:

 al orden Nudibranchia;
 a la familia Chromodorididae.